Футбольная лига в сезоне 1984/85 — 87-й сезон Футбольной лиги Англии, составлявшей на тот момент четыре высших дивизиона в системе футбольных лиг Англии.

Чемпионом Англии по итогам сезона в восьмой раз в своей истории стал «Эвертон» под руководством Говарда Кендалла, опередивший своего принципиального соперника, «Ливерпуль», на 13 очков. Также «ириски» в этом сезоне выиграли Кубок обладателей кубков.

Второй дивизион выиграл «Оксфорд Юнайтед». Третий дивизион выиграл «Брэдфорд Сити», Четвёртый дивизион — «Честерфилд».

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Результаты матчей

Третий дивизион

Четвёртый дивизион

Ссылки 
 Футбольная лига 1984/85 на сайте RSSSF.com

1984
Английский чемпионат
Английский чемпионат
Спорт в Великобритании в 1984 году
Спорт в Великобритании в 1985 году